El Premio Nacional de Literatura es el máximo galardón otorgado a un escritor con motivo a la relevancia cultural, artística, lingüística de su obra literaria por el gobierno de su respectivo país o territorio.

Existen los siguientes premios nacionales:
 Premio Nacional de Letras de Argentina
 Premio Nacional de Literatura de Bolivia
 Premio Nacional de Literatura de Colombia
 Premio Nacional de Literatura de Cuba
 Premio Nacional de Literatura de Chile
 Premio Nacional de Literatura de España
 Premio Nacional de Literatura de Guatemala
 Premio Nacional de Lingüística y Literatura de México
 Premio Nacional de Literatura de Paraguay
 Premio Nacional de Literatura del Perú 
 Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana
 Premio Nacional de Literatura de Uruguay
 Premio Nacional de Literatura de Venezuela

Existen los siguientes premios autonómicos en España:
 Premio Nacional de Literatura de la Generalidad de Cataluña
 Premio Nacional de Literatura de la Junta de Galicia

Nacional de Literatura